ISO 3166-2:GW — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гвинее-Бисау.
Стандарт охватывает 1 столичный регион Бисау, 3 провинций и 8 регионов Гвинеи-Бисау. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Гвинеи-Бисау — GW и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные: однобуквенный код провинций образован аббревиатурой названия провинции, двухбуквенный код регионов образован созвучно названию региона. Геокоды провинций и регионов являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — GW, присвоенного Гвинее-Бисау в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Гвинеи-Бисау первого уровня 
Геокоды 3 провинций административно-территориального деления Гвинеи-Бисау.

Геокоды Гвинеи-Бисау второго уровня 
Геокоды 9 регионов административно-территориального деления Гвинеи-Бисау

Геокоды пограничных Гвинее-Бисау государств 
 Сенегал — ISO 3166-2:SN (на севере),
 Гвинея — ISO 3166-2:GN (на юго-востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Гвинеи-Бисау

Ссылки 
 
 Геокоды Гвинеи-Бисау 

2:GW